Суботица је насеље у Србији у општини Свилајнац у Поморавском округу. Према попису из 2011. било је 667 становника.

Демографија 
У насељу Суботица живи 623 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 45,5 година (44,8 код мушкараца и 46,1 код жена). У насељу има 238 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,18.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Свилајнцу
Насељена места у Поморавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији